Монестье́-Пор-Дьё (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Бор-лез-Орг. Округ коммуны — Юссель.

Код INSEE коммуны — 19142.

Коммуна расположена приблизительно в 380 км к югу от Парижа, в 105 км восточнее Лиможа, в 65 км к северо-востоку от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 125 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 76 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 54 были экономически активными, 22 — неактивными (показатель активности — 71,1 %, в 1999 году было 62,9 %). Из 54 активных работали 49 человек (30 мужчин и 19 женщин), безработных было 5 (3 мужчин и 2 женщины). Среди 22 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез